Horace Wilson :
 Horace Wilson (1842-1927), enseignant américain
 Horace Hayman Wilson  (1785-1860) 
  (1882 – 1972) 
  (1864-1923)